El término Poiares puede hacer referencia a:

 Poiares, una freguesia del municipio de Freixo de Espada à Cinta, en el distrito de Braganza, Portugal.
 Poiares, una freguesia del municipio de Peso da Régua, en el distrito de Vila Real, Portugal.
 Poiares, una freguesia del municipio de Ponte de Lima, en el distrito de Viana do Castelo, Portugal.